Конзола може да се отнася за:

 конзола – вид конструкция, архитектурен носещ или декоративен елемент
 системна конзола – вид софтуер
 игрална конзола – електронно устройство
 конзола – пулт за управление или операторски пулт, например на първите компютри (вж Витоша (компютър) или ЗИТ-151)